Fischerturm  steht für
 Fischerturm (München)
Fischerturm (Rheydt), Mönchengladbach
Fischerturm (Wismar)